Стара Сърбия () може да се отнася за:

 Стара Сърбия, сръбски географски термин, с който най-често са обозначавани Косово и Македония;
 „Стара Сърбия“, сръбски вестник, който излиза в Скопие от 1919 до 1927 г.